Холандија је учествовала на 23. Европском првенству у атлетици на отвореном 2016. одржаном у Амстердаму од 6. до 10. августа. Ово је било двадесет треће европско првенство на отвореном Холандије, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Холандије представљало је 52 спортиста (26 мушкараца и 26 жене) који су се такмичили у 31 дисциплини (15 мушких и 16 женских).

На овом првенству Холандија је била 5. по броју освојених медаља са 7 медаља (4 златне, 1 сребрна и 2 бронзане). Интересантно је да су све медаље освојиле жене. Поред освојених медаља остварени су и следећи резултати: оборена су два национална рекорда, један за млађе сениоре, седам личних рекорда и остварено је 13 најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Холандија је са 24 учесника у финалу заузела 6. место са 101 бодом.

Учесници 

 Мушкарци:
 Чуранди Мартина — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Соломон Бокари — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Хенсли Паулина — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Лимарвин Боневасија — 400 м, 4 x 400 м
 Тијемен Куперс — 800 м
 Рихард Даума — 1.500 м
 Денис Лихт — 5.000 м
 Abdi Nageeye — Полумаратон
 Михел Бетер — Полумаратон
 Том Вигерс — Полумаратон
 Барт ван Нунен — Полумаратон
 Khalid Choukoud — Полумаратон
 Грегор Седок — 110 м препоне
 Ђовани Кодрингтон — 4 x 100 м
 Патрик ван Лејк — 4 x 100 м
 Dimitri Juliet — 4 x 100 м
 Теренс Агард — 4 x 400 м
 Бјорн Блаувхоф — 4 x 400 м
 Мартен Стуивенберг — 4 x 400 м
 Мено Флон — Скок мотком
 Игнисиус Гајса — Скок удаљ
 Фабијан Флорант — Троскок
 Рутгер Смит — Бацање диска
 Ерик Каде — Бацање диска
 Елко Синтниколас — Десетобој
 Питер Браун — Десетобој

 Жене
 Дафне Схиперс — 100 м, 4 x 100 м
 Наоми Седнеј — 100 м, 4 x 100 м
 Теса ван Схаген — 200 м, 4 x 100 м
 Јамиле Самуел — 200 м, 4 x 100 м
 Лаура Де Вите — 200 м, 4 x 400 м
 Ники ван Леуверен — 400 м, 4 x 400 м
 Лисане де Вите — 400 м, 4 x 400 м
 Сане Верстеген — 800 м
 Сифан Хасан — 1.500 м
 Сузан Кујкен — 5.000 м
 Јип Вастенбург — 10.000 м
 Елизеба Чероно — Полумаратон
 Рут ван дер Мејден — Полумаратон
 Ким Дилен — Полумаратон
 Џејми ван Лисхаут — Полумаратон
 Надин Висер — 100 м препоне
 Ефје Бонс — 100 м препоне
 Бјанка Бак — 400 м препоне
 Marije van Hunenstijn — 4 x 100 м
 Ева Ховенкамп — 4 x 400 м
 Фемке Плуим — Скок мотком
 Риана Галиарт — Скок мотком
 Мелиса Букелман — Бацање кугле
 Корин Нугтер — Бацање диска
 Анаук Ветера — Седмобој
 Надин Брурсен — Седмобој

Освајачи медаља (7)

Злато (4) 
 Чуранди Мартина — 100 м
 Дафне Схиперс — 100 м
 Јамиле Самуел, Дафне Схиперс, Теса Ван Схаген, Наоми Седнеј — 4х100 м
 Аноук Ветер — Седмобој

Сребро (1) 
 Сифан Хасан — 1.500 м

Бронза (2) 
 Лимарвин Боневасија — 400 м
 Игнисиус Гајса — Скок удаљ

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафетама означени бројем учествовали су и у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафетама означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2016.
Холандија на Европском првенству у атлетици на отвореном